Eniola Aluko – calciatrice nigeriana naturalizzata britannica
 Sone Aluko – calciatore inglese naturalizzato nigeriano